— японская фамилия. Известные носители:

 Эгава, Тацуя (род. 1961) — японский мангака.
 Эгава, Урэо (1902—1970) — популярный актёр японского кино.